Die Liga e Dytë 2022/23 ist die 24. Saison der dritthöchsten Klasse im kosovarischen Männerfußball. Die Saison soll im August 2022 beginnen und mit dem 30. Spieltag im Mai 2023 enden.

Statistiken

Tabelle 
Dieses Jahr treten 16 Mannschaften an. Der Meister und der Vizemeister steigen in die Liga e Parë auf, während die zwei letztplatzierten in die Liga e Tretë absteigen. Die Neulinge aus der untersten Liga sind der KF Australia Mitrovicë, KF Fortuna Drenas und KF Dinamo Ferizaj. Die abgestiegenen Mannschaften aus der Liga e Parë KF Besa und KF Vitia ersetzen die aufgestiegenen KF Vjosa und KF Rilindja 1974. Der KF Bashkimi Koretin konnte aufgrund finanziellen Problemen nicht teilnehmen.

Weblinks 

 Tabelle der Liga e Dytë

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb im Kosovo
Fußballsaison 2022/23